Озбили́з () — фамилия; турецкая адаптация армянской фамилии Збилизян. Известные носители:
 Озбилиз, Арас (род. 1990) — армянский и нидерландский футболист, полузащитник.
 Озбилиз, Даниэл (род. 1997) — армянский футболист, полузащитник; брат Араса Озбилиза.